Stacken steht für:

 Stacken (Berg), ein Berg (465 m) im Naturpark Hessischer Spessart
 eine Form der Bildbearbeitung, siehe Focus stacking

Stacken ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse Stacken (* 1978), US-amerikanischer Jazzmusiker